Pfarrkirche Hallstatt steht für:
 Evangelische Pfarrkirche Hallstatt
 Katholische Pfarrkirche Hallstatt